Um grafo hospedeiro hosp (H) para um hipergrafo conexo (há sempre um caminho entre quaisquer dois vértices) H é um grafo conexo com o mesmo conjunto de vértices, tal que todas as hiperarestas de H induzem um subgrafo conexo em hosp (H). Para um hipergrafo desconexo o grafo hospedeiro é a união dos hospedeiros de seus componentes conexos.

Ver também 
 Hipergrafo

Teoria dos grafos